As línguas Arawá-Katukína-Harakmbet formam um tronco linguístico da América do Sul. As línguas são faladas no Brasil e no Peru.

Classificação 
Classificação segundo Jolkesky (2011):

Reconstrução 
Reconstrução da fonologia do Proto-Arawá-Katukína-Harakmbet (Jolkesky 2011):

Consoantes:

Vogais:

Comparação interna 
Correspondências lexicais e morfológicas entre o Proto-Arawá, o Harakmbet e o Katukína (Jolkesky 2011):

Correspondências lexicais

Correspondências morfológicas

Bibliografia 
 Adelaar, Willem F. H. 2000. Propuesta de un nuevo vínculo genético entre dos grupos lingüísticos indígenas de la Amazonía occidental: Harakmbut y Katukina. In Luis Miranda Esquerre (ed.), Actas del I Congreso de Lenguas Indígenas de Sudamérica, 219-236. Lima: Universidad Ricardo Palma, Facultad de Lenguas Modernas, Departamento Académico de Humanidades.
 Dixon, R. M. W. 2004. Proto-Arawá Phonology. Anthropological Linguistics 46: 1-83.

Línguas ameríndias
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)